Giovanni Paolo Panini – włoski malarz i architekt
 Panini Comics – wydawca komiksów i czasopism
 Pāṇini – gramatyk indyjski
 Panini – singel Lil Nas X
 panini – w kuchni włoskiej, rodzaj kanapek